Claude Pascal est le nom de :
 Claude Pascal (1921-2017), compositeur français ;
 Claude Pascal (1931-1993), dessinateur de bande dessinée français.